Florianense – abitanti di Floriano (Brasile)
Florianense – abitanti di Floriano Peixoto (Rio Grande do Sul)
Florianense – abitanti di Marechal Floriano